Varicellazostervirus
 VV VZV, een voetbalclub uit 't Veld
 HV VZV, een handbalclub uit 't Veld
 VZV (Velsen), een zwemclub uit Velsen